Kowalska, die weibliche Form von Kowalski, ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009), polnische Ethnologin
 Beata Kowalska (lebt), polnische Soziologin
 Beata Olga Kowalska (* 1966), polnische Schauspielerin
 Bożena Kowalska (* 1930), polnische Kunstwissenschaftlerin, -kritikerin, -sammlerin und Galeristin
 Chana Gitla Kowalska (1907–1943), polnisch-französische Malerin
 Dagmara Kowalska (* 1976), polnische Handballspielerin
 Kasia Kowalska (* 1973 als Katarzyna Kowalska), polnische Sängerin
 Katarzyna Kowalska (* 1985), polnische Langstreckenläuferin
 Maria Faustyna Kowalska (1905–1938), polnische Ordensfrau, Mystikerin und Heilige
 Maria Gąsienica Bukowa-Kowalska (1936–2020), polnische Skilangläuferin
 Natalia Kowalska (* 1989), polnische Rennfahrerin
 Teresa Kowalska (* 1946), polnische Chemikerin